The March, film britannique réalisé par David Wheatley (1990)
 The March, roman historique d'E. L. Doctorow (2005)

Voir aussi